Zeg me (De Paniekzaaiers), een lied van De Paniekzaaiers (later bekend als Nico Haak en de Paniekzaaiers) uit 1972
 Zeg me (Willem Barth), een lied van Willem Barth uit 2012
 Zeg me (Broederliefde), een lied van Broederliefde in samenwerking met Jayh en Sevirio uit 2016
 Zeg me (Lijpe & Ismo), een lied van Lijpe en Ismo uit 2018
 Zeg me (Jeroen van der Boom), een lied van Jeroen van der Boom uit 2019